

Хора 
 Иван Господинов (БКП)
 Иван Господинов (учител)